Pri goski in ražnju (izvirno angleško At the Goose and Gridiron Ale) je bila ena izmed prvih štirih prostozidarskih lož, ki so se 24. junija 1717 združile v prvo veliko ložo: Veliko ložo Londona.

V času združitve je imela loža 15 članov.

Glej tudi 
 seznam prostozidarskih lož
 seznam prostozidarskih lož v Angliji

Prostozidarske lože v Angliji
Ustanove v Londonu